CFN peut faire référence à :
 Aéroport du Donégal, dans le comté de Donegal en Irlande, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Chemins de fer nogentais, une ancienne compagnie de tramway d'Île-de-France ;
 Cercle ferroviaire de Nancy, une des plus anciennes associations de modélistes ferroviaires de l'est de la France ;
 Canadian Football Network, une ancienne chaîne sportive canadienne.

Code IATA des aéroports